L'edizione 1984 della 2. divisjon vide le vittorie finali di Mjøndalen e Brann.

Classifica finale

Gruppo A

Verdetti del gruppo A
Mjøndalen promosso nella 1. divisjon.
HamKam alle qualificazioni alla 1. divisjon.
Brumunddal, Odd e Lyn Oslo retrocesse.

Gruppo B

Verdetti del gruppo B
Brann promosso nella 1. divisjon.
Vidar alle qualificazioni alla 1. divisjon.
Mo, Varegg e Nessegutten retrocesse.

Qualificazioni per la 1. divisjon 1985

Verdetti delle qualificazioni per la 1. divisjon 1985
Moss rimane nella 1. divisjon.
HamKam e Vidar rimangono nella 2. divisjon.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1984
Campionato norvegese di calcio